Чёрная гора — может означать:

Топонимы 
  — пассажирский железнодорожный остановочный пункт Ужгородской дирекции Львовской железной дороги.

 Горы, холмы
 Чёрная гора — историческая местность и холм в городе Киеве.
 Чёрная гора — горный массив, расположенный на крайней юго-западной точке Центрального массива во Франции.
 Чёрная гора (Поп-Иван) — одна из высочайших вершин хребта Черногора, находится на юго-восточном конце хребта на границе Ивано-Франковской и Закарпатской областей.
 Чёрная гора — гора в Киликии (совр. Турция), часть горного хребта Нур, где начиная с XI века множились армянские монастыри.
 Чёрная гора — часть Карпатского биосферного заповедника.
  — гора в Крыму.
  — холм в Медыдельском районе Минской области.

В искусстве 
 «Чёрная гора» — детский фильм 1970 года Александра Згуриди (Центрнаучфильм) о судьбе одного чёрного слона в Индии.
 «Чёрная гора» — роман Стаута Рекса 1954 года про путешествие Ниро Вульфа по Черногории.

См. также 

 Чёрная Гора — деревня в Слободском районе Кировской области в составе Шестаковского сельского поселения.
  (значения)
  (значения)
  (значения) ()
  (значения)
 Монастырь святого Георгия у Чёрной горы